«Сказка» () — роман американского писателя Стивена Кинга в жанре фэнтези, который был опубликован 6 сентября 2022 года.

Сюжет 
Главный герой книги — подросток Чарли Рид, который после смерти своего друга, угрюмого отшельника Говарда Боудитча, получает в наследство кассету с записанной на неё странной историей. Он узнаёт о существовании портала в другой мир.

Публикация 
Книга была анонсирована в январе 2022 года. Первая публикация романа увидела свет 6 сентября 2022 года, это массивная книга 608 страниц обычного формата.

Примечания 

Романы Стивена Кинга